David Musil (né le  à Edmonton, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il possède aussi la nationalité canadienne.

Carrière de joueur 
Né au Canada alors que son père évoluait dans la Ligue nationale de hockey, il commence sa carrière junior en République tchèque. Il y joue ses premières parties professionnelles avec le HC Dukla Jihlava dans la seconde division du hockey tchèque. Il se joint en 2009-10 aux Giants de Vancouver lorsque ses parents emménagent dans la région de Vancouver. Il est choisi en  position par les Oilers d'Edmonton lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2011. En 2013, il passe professionnel avec les Barons d'Oklahoma City dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Oilers face aux Flames de Calgary lors d'une défaite 4-0.

Il représente la République tchèque en sélections jeunes.

Biographie 
Il est le fils de František Musil et de Andrea Holíková. Son oncle est le joueur de hockey professionnel, Bobby Holík.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2006-2007 ||SK Horácká Slavia Třebíč M-18 ||Junior ||14 ||1 ||3 ||4 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||HC Dukla Jihlava M-18 ||Junior ||42 ||8 ||27 ||35 ||98 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || HC Dukla Jihlava M-20 ||Junior ||4 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||HC Dukla Jihlava M-18 ||Junior ||9 ||3 ||3 ||6 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || HC Dukla Jihlava ||1. liga ||14 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Giants de Vancouver ||LHOu ||71 ||7 ||25 ||32 ||67 ||16 ||2 ||2 ||4 ||8
|-
|2010-2011 ||Giants de Vancouver ||LHOu ||62 ||9 ||19 ||25 ||83 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2011-2012 ||Giants de Vancouver ||LHOu || 59|| 6|| 21|| 27|| 104|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 ||Giants de Vancouver ||LHOu || 10|| 2|| 6|| 8|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Oil Kings d'Edmonton ||LHOu || 48|| 7|| 16|| 23|| 56|| 22|| 0|| 6|| 6|| 26
|-
|2013-2014 || Barons d'Oklahoma City || LAH ||61 ||2 ||10 ||12 ||54 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|2013-2014 || Condors de Bakersfield || ECHL ||3 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2014-2015 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 65 || 2 || 9 || 11 || 35 || 6 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
|2014-2015 || Oilers d'Edmonton || LNH || 4 || 0 || 2 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Condors de Bakersfield || LAH || 67 || 3 || 11 || 14 || 39 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Condors de Bakersfield || LAH || 47 || 4 || 10 || 14 || 34 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Roadrunners de Tucson || LAH || 13 || 0 || 4 || 4 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HC Oceláři Třinec ||Extraliga|| 52 || 1|| 5||6 ||22 ||18 ||0 || 1|| 1|| 28
|-
| 2018-2019 || HC Oceláři Třinec || Extraliga|| 51 || 1 || 13 || 14 ||51 ||17 ||1 || 3|| 4|| 12
|-
| 2019-2020 || HC Oceláři Třinec || Extraliga|| 48 || 1 || 11 || 12 || 52 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || HC Oceláři Třinec || Extraliga|| 50 || 0 || 10 || 10 || 56 || 16 || 0 || 3 || 3 || 16
|-
| 2021-2022|| HC Oceláři Třinec || Extraliga || 48 || 2|| 4 || 6 || 42 || 14 || 2 || 1 || 3 || 10

Au niveau international 

|-
|2009||align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6 || 0 || 1 || 1 || 6|| -6 ||align="left"|  place
|-
| 2011 ||align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 5|| 0|| 0|| 0|| 6|| -1 || align="left"|  place
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 0|| 0|| 0|| 4|| +5||align="left"|  place
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| 18||align="left"|  place
|-
| 2019 || align=left| Championnat du monde || 10 || 0 || 1|| 1 || 2 || +3|| align=left| place
|-
| 2021 || align=left| Championnat du monde || 8 || 0 || 1|| 1 || 0 || +5|| align=left| place

Parenté dans le sport 
 Fils de František Musil
 Petit-fils de Jaroslav Holik
 Neveu de Bobby Holik

Notes et références 

Naissance en avril 1993
Naissance à Edmonton
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur tchèque de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du SKA Saint-Pétersbourg
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur des Giants de Vancouver
Joueur des Oil Kings d'Edmonton
Joueur du HC Jihlava
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur du HC Oceláři Třinec